Middlesex – tradycyjne hrabstwo w Anglii
 hrabstwo Middlesex (ang. Middlesex County) w USA, w stanie Connecticut
 hrabstwo Middlesex (ang. Middlesex County) w USA, w stanie Massachusetts
 hrabstwo Middlesex (ang. Middlesex County) w USA, w stanie New Jersey
 hrabstwo Middlesex (ang. Middlesex County) w USA, w stanie Wirginia
 hrabstwo Middlesex (ang. Middlesex County) w Kanadzie, w prowincji Ontario